Ортакшыл — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ортакшыл — село в Буландынском районе Акмолинской области.
 Ортакшыл — село в Махамбетском районе Атырауской области.
 Ортакшыл — село в Чиилийском районе Кызылординской области.